Omega Aquarii pode se referir a:
Omega1 Aquarii
Omega2 Aquarii